est la formule brute de plusieurs isomères.

 désoxyadénosine, numéro CAS 
 isopentényladénine, numéro CAS